Абрам Лурье:
 Лурье, Абрам Бенцианович — советский учёный в области инженерии и механики сельскохозяйственной техники, профессор.
 Лурье, Абрам Иосифович (1895—1948) — белорусский советский экономист.
 Лурье, Абрам Михайлович (род. 1921) — советский геолог и минералог.
 Лурье, Абрам Семёнович (1921—2009) — педагог-методист.
 Лурье, Абрам Юрьевич (псевдоним Златов) — советский журналист и публицист.
 Лурье, Абрам Яковлевич (1895—1958) — советский историк и писатель, биограф Джузеппе Гарибальди.